Englesqueville est un toponyme de Normandie signifiant littéralement « domaine (rural) anglais » :
 Englesqueville, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui rattachée à Ranchy
 Englesqueville-en-Auge, commune française du Calvados
 Englesqueville-la-Percée, commune française du Calvados
 Englesqueville, écart de Bourg-Dun, commune française de la Seine-Maritime
 Englesqueville, hameau à Glicourt, commune française de la Seine-Maritime
 Englesqueville, hameau à Cambremer, commune française du Calvados

Voir aussi